Whittlesea kan syfta på följande platser:

Australien 

 Whittlesea (del av en befolkad plats), Victoria, 
 Whittlesea (region), Victoria,

Storbritannien 

 Whittlesey (ort i Storbritannien, England, Cambridgeshire, lat 52,56, long -0,13),

Sydafrika 

 Whittlesea (ort), Östra Kapprovinsen, Chris Hani District Municipality, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar